Минулого року  в турнірі перемогла австралійсько-американська пара Ешлі Барті / Коко Вандевей. Цього року вони обрали собі інших партнерок. Барті грала  з  Вікторією Азаренко, а Вандевей — з Бетані Маттек-Сендс і ця пара поступилася в першому колі польській парі Лінетт/Швйонтек.

На лідерство в парному рейтингу WTA перед початком турнірі претендували Барбора Стрицова та Крістіна Младенович. Щоб випередити Стрицову, Младенович повинна була виграти турнір, але вона програла в чвертьфіналі, тож Стрицова зберегла звання найкращої парної тенісистки у світі.

Титул здобула бельгійсько-білоруська пара Елісе Мертенс / Орина Соболенко. У фіналі вони здолали пару Ешлі Барті / Вікторія Азаренко, 7-5, 7-5. Для обох чемпіонок це перший виграний мейджор.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання на джерела

Зовнішні посилання

Відкритий чемпіонат США з тенісу
Тур WTA 2019
2019 у тенісі
2019 в американському спорті